Die LHJMQ-Saison 2003/04 war die 35. Spielzeit der Ligue de hockey junior majeur du Québec. Die reguläre Saison mit 70 Spielen für jedes der 16 Teams begann am 11. September 2003 und endete am 14. März 2004. Die Playoffs starteten am 19. März 2004 und endeten mit dem sechsten Coupe-du-Président-Gewinn der Gatineau Olympiques am 9. Mai 2004, die sich im LHJMQ-Finale gegen die Moncton Wildcats durchsetzten. Gatineau verteidigte damit den Titelgewinn des Vorjahres, den sie unter ihrem alten Namen Hull Olympiques errungen hatten.

Veränderungen

Teams 
 Die Hull Olympiques wurden in Gatineau Olympiques umbenannt.
 Die Montréal Rocket aus Montreal, Québec wurden nach Charlottetown, Prince Edward Island umgesiedelt und nahmen unter dem Namen P.E.I. Rocket am Spielbetrieb teil.
 Die Sherbrooke Castors aus Sherbrooke, Québec wurden nach Lewiston, Maine umgesiedelt und nahmen unter dem Namen Lewiston MAINEiacs am Spielbetrieb teil.

Divisionen 
Durch die beiden Franchiseumsiedlungen aus der Provinz Québec Richtung Osten wurden die Divisionen neu aufgestellt. Statt der bisher vier Divisionen mit jeweils vier Teams aufgeteilt auf zwei Conferences erfolgte eine Neueinteilung in nun drei Divisionen mit den Bezeichnungen Ouest, Est und Atlantique. Die Division Ouest spielte mit sechs Teams, die beiden anderen mit jeweils fünf.

Reguläre Saison

Abschlussplatzierungen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, U = Unentschieden, OTN = Niederlage nach Overtime, ET = Erzielte Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte
Erläuterungen:       = Playoff-Qualifikation,       = Divisionssieger,       = Trophée-Jean-Rougeau-Gewinner

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, OTN = Overtime/Shootout-Niederlagen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt

Playoffs 
Für die Playoffs qualifizierten sich die 13 punktbesten Mannschaften der Liga, lediglich drei Teams waren entsprechend nicht an der Endrunde vertreten. Die drei Divisions-Sieger Cape Breton Screaming Eagles, Rimouski Océanic und Gatineau Olympiques erhielten ein Freilos für die Achtelfinals und stiegen erst für die Viertelfinalserie in die Playoffs ein.

Playoff-Baum

Coupe-du-Président-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, OTN = Overtime/Shootout-Niederlagen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt

Auszeichnungen

All-Star-Teams

All-Rookie-Team

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 2003/04 der Ontario Hockey League
 Saison 2003/04 der Western Hockey League
 Memorial Cup 2004

Weblinks 
 LHJMQ 2003/04 auf hockeydb.com

LHJMQ-Saison
Eishockeysaison 2003/04